Ludewig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ludewig (* 1974), deutscher Fotograf und Grafiker
 Christa Ludewig (* 1953), deutsche Politikerin (CDU)
 Florian Ludewig (* 1981), deutscher Radsportler
 Friedrich Ludewig (* 1977), deutsch-britischer Architekt
 Friedrich August Ludewig (1768–1840), deutscher Geistlicher, Pädagoge und Schriftsteller
 Friedrich Max Ludewig (1852–1920), deutscher Politiker (DDP)

 Gisbert Ludewig (* 1930), deutscher Kletterer
 Gottfried Ludewig (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Ludewig, deutscher Manager der Chemischen Industrie
 Hans-Ulrich Ludewig (* 1943), deutscher Historiker
 Harry Ludewig (1874–1950), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Carl Adolph Ludewig (1837–1916), deutscher Maschinenbau-Ingenieur
 Heinz Ludewig (1889–1950), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Johanna Ludewig (1891–1958), deutsche Politikerin (KPD), MdL Preußen
 Johannes Ludewig (* 1945), deutscher Staatssekretär und Wirtschaftsmanager
 Jörg Ludewig (* 1975), deutscher Radrennfahrer
 Jutta Ludewig (1936–2022), deutsche Solotänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin
 Kilian Ludewig (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Kurt Ludewig (* 1942), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Maria Magdalena Ludewig (1982–2018), deutsche Regisseurin und Kuratorin
 Paul Ludewig (1885–1927), deutscher Physiker
 Peter Ludewig (Mampe; 1941–2021), deutscher Musiker
 Reinhard Ludewig (1923–2016), deutscher Pharmakologe, Toxikologe und Hochschullehrer
 Uwe Ludewig (* 1967), deutscher Pflanzenphysiologe und Agriculturchemiker, Professor an der Universität Hohenheim
 Walter Ludewig (1910–2007), deutscher Unternehmer
 Walther Ludewig (1923–2012), deutscher Politiker (FDP)
 Willi Ludewig (1902–1963), deutscher Architekt
 Wolfgang Ludewig (1926–2017), deutscher Komponist
sowie
 Ludewig I. (1753–1830), siehe Ludwig I. (Hessen-Darmstadt)

Ludewig ist der Name folgender Unternehmen:
 Gebr. Ludewig, Karosseriefabrik in Essen
 Ludewig Wasserbau und Werft in Rostock

Siehe auch:
 Ludwig
 Ludowig